Eliška Anna Milfait (* 12. července 2013 Praha) je česká atletka.

Život 
V letech 2019–2023 se účastní všech dostupných a vypsaných tratí závodů v atletice v její věkové kategorii (2023 – U11), v přespolních bězích, ale též v silničních a horských bězích. Závodí též ve skoku do dálky a v běhu na lyžích. Je celkovou vítězkou zimního seriálu Ski Tour 2021/2022 a běžeckých seriálů Night Run a Winter Run 2020 a 2021. Absolvovala též závody (ve své věkové kategorii) na mytických Ultra-Trail du Mont-Blanc, Dolomiti Extreme Trail, Bolzano Bo-Classic, Lavaredo Ultra Trail, Nassfeld Mountain SkyTrails nebo na běžkách Marcialonga, Jizerská 50, Gran Fondo Val Casies. Běžela též odpovídající kategorii na Marathon Zurich či KAT 100 Kitz Alps Trail a Drei Zinnen Alpine Run.

Je odchovankyní italského klubu Sci Nordico Marmolada, kde se běžkám věnovala od 5 let. Od roku 2020 je členkou atletického klubu Dukla Praha, trénuje však (atletiku i běžky) individuálně ve skupině Flying Angels Clan, pod vedením rodičů. V lednu roku 2023 se stala řádnou členkou národní atletické federace Spojených států amerických USATF. Narodila se v dodávce na pražském Barrandovském mostě, první roky života strávila s rodinou na dvou expedicích po více než 60 státech světa. V roce 2017 se rodina přestěhovala do italských Dolomit. I díky tomu absolvuje domácí školní přípravu. Má dva sourozence Miu Ronju (*2016, Messina, Sicílie) a Maxe Tea (*2018, Marmolada, Dolomity). Učí se hře na klavír, ráda recituje a miluje jízdu na koních. Aktivně se věnuje dalším doplňkovým sportům, zvláště kolu, plavání, silniční koloběžce, vysokohorské turistice, lukostřelbě a gymnastice.

Cíleně se připravuje na Olympijské hry v roce 2032 v australském Brisbane.

V minulých třech letech startovala na více než 160 závodech v České republice, Francii, Rakousku, Itálii, na Slovensku a ve Švýcarsku.

Některá první místa ze seznamu výsledků její běžecké kariéry.

 250 m – kateg. U5, Marmolada Super Vertical – Montura Dolomites Baby, Itálie, 2019
 100 m – kateg. U8, Čokoládová tretra / Ostrava Golden Spike / World Conti. Tour Gold, 2020
 60 m – kateg. U8, JBL Jump Fest, Slovensko, 2020
 600 m – kateg. U8, Velká Kunratická, 2020
 60 m – kateg. U8, Josef Odlozil Memorial / World Continental Tour Bronze, 2021
 400 m – kateg. U8, Bratislavský marathon, Slovensko, 2021
 600 m – kateg. U10, Ascona Locarno Run, Švýcarsko 2021
 600 m – kateg. U10, Morenda T&F Mítink, Brno 2022 + rekord mítinku (vyhrála též 60m a skok do dálky)
 2500 m – kateg. U13, Dolomiti Extreme Trail, Itálie 2022, + dívčí rekord závodu
 1000 m – kateg. U12, Kitz Alps Trail KAT 100, Rakousko 2022
 1609m – kateg. U11, Opavská Míle, 2022
 1300m – kateg. U14, Tre Cime di Lavaredo Alpine Run, Itálie 2022 (vyhrála též U10 500m)
 1000m – kateg. U12, Nassfeld Mountain SkyTrails, Rakousko 2022
 1250m – kateg. U13, BOclassic, Itálie 2022 

Je ambasadorkou značek Hammer Nutrition USA, Accapi Italia, Addera Sport CZ a amerického běžeckého magazínu Youth Runner Magazine.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Eliška Anna Milfait na Český atletický svaz
 E.A.M. v SüdTirol News

České atletky
Narození 12. července
Narození v roce 2013
Narození v Praze
Žijící lidé
Ženy